Николай Андреевич Павлов (22 ноября 1925—1983) — бригадир слесарей-монтажников, Герой Социалистического Труда (1974).

Биография 
Родился в д. Верхнееремино Курского уезда Курской губернии.
 
Участник Великой Отечественной войны.
 
Работал слесарем-монтажником строительно-монтажных управлений Курска (1948—1958), бригадиром слесарей-монтажников Курского монтажного управления № 1 треста «Юговостоктехмонтаж». В 1974 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Делегат XXV съезда КПСС (1976).
 
Почётный гражданин Курска (1982).

Награды 
 Медаль «За боевые заслуги» (19.5.1945)
 Медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда и Орден Ленина (1974)
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Источники 
 БКЭ. — Курск, 2005. — Т. 1, Кн. 2. — С.136.
 http://geroykursk.narod.ru/index/0-358
 Мартынов М. Школа Николая Павлова (О Герое Соц. Труда бригадире Кур. монтажного упр. треста Юговостоктехмонтаж) // Строит. газ. — 1974. — 1 марта.

Родившиеся в Солнцевском районе (Курская область)
Делегаты XXV съезда КПСС
Почётные граждане Курска
Монтажники